Winter Light – album di Linda Ronstadt del 1993
 Winter Light – album di Yanni del 1999
 Luci d'inverno (Winter Light) – film del 1963 diretto da Ingmar Bergman